USS Topeka — кораблі ВМС США, названі на честь міста Топіка, столиці штату Канзас.

 USS Topeka (PG-35) — канонерський човен, придбаний в Англії у 1898 році. На службі до 1929 року (з перервами). У 1930 році зданий на злам.
 USS Topeka (CL-67) — легкий крейсер типу «Клівленд». На службі з 1944 по 1973 роки. У 1975 році зданий на злам.
 USS Topeka (SSN-754) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1989 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни